Mario Siletti peut nommer :
Mario Siletti (1897-1977), acteur italien ;
Mario Siletti (1903-1964), acteur américain d'origine italienne ;
Mario Siletti Jr. (1925-1991), acteur américain, fils du précédent.